Draa – liczba poj. od Draasy
 Drâa – francuska nazwa Wadi Dara